Poyer ist der Nachname folgender Personen:

 John Martin Poyer (1861–1922), US-amerikanischer Marineoffizier
 Jordan Poyer (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler